Gill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gill Township (Indiana)
 Gill Township (Kansas)
 Gill Township (North Dakota)